Pregled vsebuje nebesna telesa v Osončju razvrščena po masi v padajočem redu. Pregled je sestavljen iz šestih tabel. Vsaka tabela vsebuje skupino nebesnih teles, ki imajo maso v določenem obsegu.

Telesa z maso v velikosti jotagramov 

V tabeli so telesa Osončja, ki imajo maso večjo od 1024 gramov, kar je enako 1021 kilogramov (to pomeni, da je masa večja od 1Yg). Vsa telesa so približno okrogla oziroma imajo obliko sploščenega sferoida.

Telesa z maso v velikosti zetagramov 

V naslednji tabeli so telesa Osončja, ki imajo maso med 1018 kg in 1021kg (to je od 1 do 1000 Zg, kjer je 1Zg = 10 21g).  Telesa z večjo maso ( na primer Tetida, Cerera in Mimas) so zaradi težnostnih sil dosegla uravnoteženo obliko sploščenega sferoida, telesa z manjšo maso (Amalteja in Janus  pa niso okrogla, zato so označena kot telesa z nepravilno obliko. Ta telesa imajo večjo razliko v ekvatorialnih premerih. Sferoidna telesa so sploščena na polih zaradi centrifugalne sile.

Telesa z maso v velikosti eksagramov 

V naslednjem seznamu so telesa z maso med 1015 kg in 1018 kg  (to je od 1 do 1000 Eg, kjer je 1Eg = 10 18g). Telesa v seznamu niso okrogla.

Telesa z maso v velikosti petagramov 

V naslednjem seznamu so telesa z maso med 1012 kg in 1015 kg  (to je od 1 do 1000 Pg, kjer je 1Pg = 10 15g). V seznamu so nekateri manjše nepravilne lune in največji blizuzemeljski asteroidi

Telesa z maso v velikosti teragramov 
V naslednjem seznamu so telesa z maso med 109 kg in 1012 kg  (to je od 1 do 1000 Tg, kjer je 1Tg = 10 12g). V seznamu so samo blizuzemeljski asteroidi.

Telesa z maso v velikosti gigagramov 

V naslednjem seznamu so telesa z maso med 106 kg in 912 kg  (to je od 1 do 1000 Gg, kjer je 1Tg = 10 9g). Vsa telesa na seznamu so blizuzemeljski asteroidi.

Sklici

Glej tudi 

 naravni satelit
 asteroid
 čezneptunsko telo

Masa